

Cinéma 
 Over the Rainbow, un court-métrage d'Alexandre Aja et Grégory Levasseur (1997) ;
 Over the Rainbow, un film sud-coréen de Ahn Jin-woo (2002).

Musique 
 Over the Rainbow est une chanson de Harold Arlen (musique) et E.Y. Harburg (paroles) écrite pour Judy Garland dans le film Le Magicien d'Oz (1939),
 Chanson reprise et rendue célèbre par Ray Charles puis par de nombreux artistes comme le chanteur hawaïen Israel Kamakawiwoʻole en 1993 ;
 Over the Rainbow est un album musical de Jimmy Scott en 2001 ;
 Over the Rainbow est le premier album de la chanteuse britannique Connie Talbot (2007) ;
 Over the Rainbow est un groupe de rock formé en 2008 par d'anciens membres de Rainbow.

Homonymie de titre